Aldo Locatelli
Nelson Carlos Locatelli
Ugo Locatelli

Outros
10874 Locatelli

Desambiguações de sobrenomes